Cel
 Cel (religió)
 Centres:
 Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans
 Centre d'Estudis Lacetans